Šahovsko otvoritev štejemo za odprto, če na prvo potezo belega 1.e4 črni odgovori z 1. ... e5. Obe strani svoji dami in lovca aktivirata po vertikalah.

Z vsakim drugačnim odgovorom črnega na potezo belega 1.e4, preidemo v polodprte otvoritve.

Odprte otvoritve delimo na :
 Kraljev gambit ......................  1. e4 e5 2. f4
 Giuoco Piano ali Italjanska otvoritev
 Ruy Lopez ali Španska otvoritev
 Petroffova ali ruska obramba
 Dunajska igra
 Igra štirih skakačev
 Otvoritev treh skakačev
 Philidojeva obramba
 Ponzianijeva otvoritev
 Centralna igra
 Latvijski protigambit
 Lovčeve otvoritve in prehodi
 Madžarska obramba
 Englundov protigambit
 Alapinova otvoritev

Glej tudi 
 šah
 šahovska zaprta otvoritev
 šahovska polzaprta otvoritev

Šahovske otvoritve